Бешикташ — многозначный термин:

 Бешикташ — некогда предместье Константинополя, ныне район в Стамбуле, Турция.
 «Бешикташ» — турецкое спортивное общество.
 «Бешикташ» — футбольный клуб.
 «Бешикташ» — баскетбольный клуб.
  — мужской волейбольный клуб.
  — женский волейбольный клуб.
  — гандбольный клуб.
  — женский футбольный клуб.

  — молдавский футбольный клуб из Кишинёва.